Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Omar Camporese che ha battuto in finale Ivan Lendl 3-6, 7-6(4), 7-6(4)

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 Thomas Muster (primo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Goran Ivanišević (primo turno)

 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Karel Nováček (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1991
ATP Tour 1991